Joe Dakota, un film américain de  sorti en 1957 ;
 Joe Dakota (Spara Joe... e così sia!), un film italien d'Emilio Miraglia sorti en 1971.